Эз-Заур — арабский топоним. Может означать:

 Эз-Заур (Файлака) — покинутое поселение на острове Файлака в Кувейте.
 Эз-Заур (Ахмади) — район Кувейта в губернаторстве Ахмади.
 Мыс Эз-Заур (национальный парк) — национальный парк в Кувейте.
  — нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.
  — село на острове Тарут в Саудовской Аравии.
  — село в Йемене в мухафазе Эль-Джауф.
  — село в Йемене в мухафазе Мариб.
  — мыс в Саудовской Аравии.

См. также 
 Дайр-эз-Заур (значения)